Face au crime est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet. Cet album résulte du montage de cinq histoires courtes de différentes périodes.

Résumé 
Lors d'une série d'émissions de télévision intitulée Face au crime, Ric et Richard Hochet racontent plusieurs enquêtes anciennes.

La première raconte comment Ric et Richard sont parvenus à arrêter le coupable d'une enquête non résolue qui devait être abordée dans l'émission. Ric a été empoisonné et il tentait d'appeler le coupable, mais s'évanouit avant de pouvoir raccrocher. C'est cela qui permettra à Richard de retrouver le correspondant.

La deuxième enquête se passe dans un train fantôme où un homme est découvert assommé. C'est un trafiquant de fausse monnaie. Il avait rendez-vous avec un des employés du manège, qui a profité de l'obscurité pour le doubler.

La troisième enquête se déroule dans le milieu du cinéma. Ric joue un petit rôle. Un accident a lieu lors d'une cascade en hélicoptère, heureusement sans conséquence dramatique. Il s'agit d'un sabotage. C'est grâce à des thermomètres que Ric comprend qui est le coupable : une doublure jalouse de la vedette, et qui s'est retrouvée prise à son propre piège.

La quatrième enquête met en scène un maître chanteur, le "Vautour" qui sème la terreur chez un certain nombre de notables. Une personne déclare connaître son identité et se propose pour aider Ric à l'attraper. Il s'agit en fait du Vautour lui-même, qui en profite pour tuer sa dernière victime, avant d'être confondu par Ric.

La dernière enquête se déroule dans le milieu des motards et des courses illégales. Ric se voit défié, menacé et assommé dans sa voiture. On lui laisse un faux indice pour le tromper, mais Ric parviendra à attraper le vrai coupable, qui se tuera dans un accident de moto.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Richard Hochet
 Nadine

Lieux 
Paris, Compiègne

Notes et références

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1984